

Крайно класиране

Победители 
  Интер:        
Шампион на страната и печели правото да играе в КЕШ
 Милан: 
Настоящ носител на КЕШ и автоматично печели правото да защитава титлата си в КЕШ
 Аталанта: 
Настоящ носител на Копа Италия и се класира за КНК
 Ювентус и Рома: 
Класират се за Купата на панаирните градове
 ФК Болоня и ФК Торино: 
Класират се за Митропа
 Наполи, Венеция Калчо и Палермо:
Изпадат в Серия Б

Първенство на Италия по сезон